Gais (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Zuid-Tirol
Gais (Zwitserland), een gemeente het Zwitserse kanton Appenzell Ausserrhoden